St. Konrad oder Bruder Konrad ist der Name von Kirchen und Kapellen, die dem heiligen Konrad von Parzham oder dem Heiligen  Konrad von Konstanz geweiht sind:

Deutschland 
 Aitrach, Baden-Württemberg: Bruder-Konrad-Kapelle (Aitrach)
 Altötting, Bayern: Bruder-Konrad-Kirche, siehe Kapuzinerkloster Altötting
 Ammersricht, Stadt Amberg, Bayern: St. Konrad (Ammersricht)
 Aschaffenburg: St. Konrad (Aschaffenburg)
 Augsburg, Bayern: St. Konrad (Augsburg-Bärenkeller)
 Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen: St. Konrad (Bergisch Gladbach)
 Berlin:
 Falkenberg: St. Konrad (Berlin-Falkenberg)
 Schöneberg: St. Konrad (Berlin-Schöneberg)
 Berkheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg: St. Konrad (Berkheim)
 Bokeloh, Ortsteil von Wunstorf, Niedersachsen: Filialkirche St. Konrad von Parzham
 Eittingermoos, Ortsteil von Eitting, Bayern: Bruder-Konrad-Kirche (Eittingermoos)
 Esthal, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz: Konradskirche (Esthal)
 Falkensee, Landkreis Havelland, Brandenburg: St. Konrad von Parzham (Falkensee)
 Freiburg im Breisgau: St. Konrad und Elisabeth (Freiburg im Breisgau)
 Fröndenberg-Langschede, Nordrhein-Westfalen. St. Konrad (Langschede)
 Fronreute, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg: Pfarrkirche St. Konrad (von Konstanz) und St. Vinzenz (von Saragossa) in Fronhofen
 Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen: St. Konrad (Gelsenkirchen-Middelich)
 Gernlinden, Bayern: Bruder Konrad (Gernlinden)
 Gütersloh, Nordrhein-Westfalen: St. Bruder Konrad (Spexard)
 Haar bei München, Bayern, erste Bruder-Konrad-Kirche, geweiht am 30. April 1933
 Hannover, Niedersachsen: ehemalige Kirche St. Bruder Konrad (2013 profaniert)
 Herne, Nordrhein-Westfalen: St. Konrad (Herne-Süd)
 Hof: St. Konrad (Hof)
 Hof-Neuhof (Saale): St.-Konrad-Kirche
 Ingolstadt, Bayern: St. Konrad (Ingolstadt)
 Karlsruhe, Baden-Württemberg: St. Konrad (Karlsruhe)
 Koblenz, Rheinland-Pfalz: St. Konrad (Koblenz)
 Konstanz:
 Konstanzer Münster
 Christuskirche (Konstanz)
 Landshut, Bayern: St. Konrad (Landshut)
 Langenenslingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg: St. Konrad (Langenenslingen)
 Lichtenstein, Baden-Württemberg: Hl. Bruder Konrad (Lichtenstein-Unterhausen) 
 Mannheim, Baden-Württemberg: St.-Konrad-Kirche (Mannheim)
 Moosburg an der Isar, Bayern: Bruder-Konrad-Kapelle (Moosburg an der Isar)
 Münster, Nordrhein-Westfalen: St.-Konrad-Kirche (Münster)
 Neu-Ulm, Bayern, St. Konrad (Burlafingen)
 Neuss, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen: St. Konrad (Neuss)
 Nürnberg, Ortsteil Schniegling, St. Konrad (kath. Kirche)
 Oker, Ortsteil von Goslar, Niedersachsen: St. Konrad von Parzham (Oker)
 Regensburg, Bayern: Pfarrkirche St. Konrad (Regensburg)
 Rehlingen-Siersburg, Saarland: Pfarrkirche St. Konrad von Parzham im Ortsteil Hemmersdorf
 Reichelshofen: St. Konrad (Reichelshofen)
 Ruhla: St. Konrad von Parzham (Ruhla)
 Speyer, Rheinland-Pfalz: St. Konrad (Speyer)
 Stuttgart, Baden-Württemberg: St. Konrad (Stuttgart)
 Villingen-Schwenningen, St. Konrad (kath. Kirche)
 Völklingen, Stadtteil Röchlinghöhe, Saarland: St. Konrad (kath. Kirche)
 Wandlitz, Landkreis Barnim, Brandenburg: St. Konrad (Wandlitz)
 Zimmern ob Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Italien 
 Molfetta: Dom St. Konrad

Österreich 
Oberösterreich
 Konradkirche (Oberwang)
 Pfarrkirche St. Konrad (Linz)
 Pfarrkirche St. Konrad (Oberösterreich)
Vorarlberg
 Pfarrkirche Herrenried

Rumänien 
 St. Konrad in Techirghiol, Kreis Constanța am Schwarzen Meer

Schweiz 
 St. Konrad (Zürich-Albisrieden), Zürich

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)